Сен-Пьер-ла-Вьей () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Конде-сюр-Нуаро. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14653.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 363 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 240 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 158 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 158 активных жителей работали 132 человека (78 мужчин и 54 женщины), безработных было 26 (11 мужчин и 15 женщин). Среди 82 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Пьер-ла-Вьей 

Коммуны департамента Кальвадос